Albertolli –  un cognome italiano
 Ferdinando Albertolli (1781-1844) –  artista e architetto
 Gian Giacomo Albertolli (1761-1805) –  architetto e professore di architettura
 Giocondo Albertolli (1742-1839) –  decoratore di interni
 Grato Albertolli (1740 circa – 1812) –  decoratore di interni, fratello di Giocondo
 Raffaele Albertolli (1770-1812) –  artista e architetto